Les élections municipales sont prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Si au niveau national, le second tour est finalement fixé le , la Guyane fait exception avec un appel des élus à reporter cette échéance à cause de la propagation de l’épidémie en Amérique du Sud suivi par le gouvernement.

Dans les communes d'Awala-Yalimapo, Iracoubo, Matoury, Papaichton, Remire-Montjoly et Roura, deux nouveaux tours doivent être organisés dans un délai de .

L'élection est alors programmée le 18 et 25 octobre dans les communes concernées ; une élection partielle est également prévue à Saül pour compléter le conseil par .

En octobre 2020, le tribunal administratif a examiné 16 recours concernant 11 communes pour lesquelles le résultat avait été acquis dès le  tour et s'est prononcé pour l’annulation du résultat sur la commune d'Apatou.

Finalement, seule la commune d'Iracoubo est concernée par un second tour le 25 octobre avec le désistement de la liste conduite par la maire sortante.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Apatou 

 Maire sortant : Paul Dolianki (GR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Awala-Yalimapo 
 Maire sortant : Jean-Paul Ferreira (AGEG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

</div>

Camopi 

 Maire sortant : Joseph Chanel (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cayenne 

 Maire sortant : Marie-Laure Phinéra-Horth ()
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grand-Santi 

 Maire sortant : Paul Martin (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Iracoubo 
 Maire sortant : Cornélie Sellali (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Kourou 

 Maire sortant : François Ringuet (LREM)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Macouria 

 Maire sortant : Gilles Adelson (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mana 

 Maire sortant : Albéric Benth (AGEG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Maripasoula 

 Maire sortant : Serge Anelli (LREM)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Matoury 

 Maire sortant : Serge Smock (DVG)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montsinéry-Tonnegrande 

 Maire sortant : Patrick Lecante (AGEG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Papaichton 

 Maire sortant : Jules Deie (GR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Remire-Montjoly 

 Maire sortant : Jean Ganty (DVG)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roura 

 Maire sortant : David Riché (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Georges 

 Maire sortant : Georges Elfort (PSG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Laurent-du-Maroni 

 Maire sortant : Sophie Charles (DVD)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sinnamary 

 Maire sortant : Jean-Claude Madeleine (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Suites judiciaires 
Le délégué départemental du Rassemblement national (RN) en Guyane, Jérôme Harbourg, et la tête de liste du parti aux élections municipales, Serge Bourgeois, sont mis en examen pour « faux et usage de faux en écriture privée » et « déclarations frauduleuses ayant entraîné une inscription sur les listes électorales ». Cinq personnes figurant sur la liste du RN à Iracoubo avaient déposé plaintes, indiquant avoir été inscrites à leur insu.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Guyane
 Politique en Guyane

Guyane
Municipales, 2020